Fissurella är ett släkte av snäckor. Fissurella ingår i familjen nyckelhålssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelhålssnäckor
Fissurella